Беляков, Сергей:
 Беляков, Сергей Валерьевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Беляков, Сергей Станиславович (род. 1976) — российский литературный критик, историк.
 Беляков, Сергей Юрьевич (род. 1973) — российский государственный деятель, заместитель министра экономического развития РФ.